

Miejscowości na Litwie
 Szyły – miasteczko na Litwie w okręgu poniewieskim
 Szyły – wieś na Litwie w okręgu kowieńskim

Miejscowości na Ukrainie
 Szyły – wieś na Ukrainie obwodzie tarnopolskim, w rejonie łanowieckim
 Szyły – wieś na Ukrainie obwodzie tarnopolskim, w rejonie zbaraskim